Ikerasaarsuk Avannarleq bezeichnet:
 Ikerasaarsuk Avannarleq (Sund, Qaqortoq), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ikerasaarsuk Avannarleq (Sund, Upernavik) (auch Ikerasaarsuk), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland